Сезон 2010 — первый сезон ФК «Ротор» в первом дивизионе ПФЛ, а также 19-й сезон клуба в чемпионатах России.

Хронология событий 
 26 января 2010 ФК «Волгоград» успешно прошёл лицензирование в ПФЛ и получил разрешение на выступление во Втором дивизионе зоны «Юг», где в сезоне 2009, в год своего дебюта, завоевал бронзовые награды.
 8 февраля 2010 в областной администрации на пресс-конференции с участием губернатора Волгоградской области Анатолий Бровко, президента ФК «Ротор» Олега Михеева, президента ПФЛ Николая Толстых и генерального директора ПФЛ Андрея Соколова было объявлено, что ФК «Волгоград» и ФК «Ротор» сливаются в единый клуб, который будет носить название «Ротор». Новообразованная команда будет играть в первом дивизионе. Это стало возможным, благодаря отказу от участия в первенстве ФК «Витязь» и отклонившему предложение ПФЛ ФК «Ставрополь».
 15 февраля 2010 губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал постановление о переименовании ГАУ ВО ФК «Волгоград» в ГАУ ВО ФК «Ротор».

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Зима 2009/2010

Пришли

Ушли

Лето

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Выкуп контракта

Матчи

Товарищеские матчи

Основной состав

Второй состав

Первый дивизион

Первый круг

Второй круг

Кубок России 2010/2011

Статистика

Индивидуальная

В Первом дивизионе

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Движение команды в Первом дивизионе по турам

Домашняя посещаемость

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» в Первом дивизионе на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2010
Ротор